Antoni Garcia i Acero (l'Hospitalet de Llobregat, 1973), polític català, regidor a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
 Antoni Garcia i Lamolla (Barcelona, 1910 – Dreux, 1981), pintor català logicofobista
 Antoni Garcia i Llansó (Barcelona, 1854 — 1914), metge i erudit barceloní 
 Antoni Garcia i Llorca (Barcelona, 1971), escriptor i traductor català, especialitzat en literatura infantil
 Antoni Garcia Miralles (Alacant, 1942), advocat i polític socialista valencià, president de les Corts Valencianes (1983 - 95)
 Antoni García Porta (Barcelona, 1954), escriptor de narrativa català
 Antoni García i Ribas (Sant Boi de Llobregat, 1975), actor de cinema pornogràfic català 
 Antoni Garcia i Robledo (la Llagosta), jugador d'handbol català que juga a la posició de lateral amb el BM Granollers a la Lliga ASOBAL
 Antoni García-Ruiz i Rosselló (Palma, 1915-2003), militar i arquitecte mallorquí, amb una obra que oscil·la entre el racionalisme i el regionalisme